Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

  d'artillerie ( d'artillerie lourde à tracteurs de 1917 à 1922,  d'artillerie d'Afrique de 1939 à 1940)
  d'infanterie (ex- d'infanterie de ligne)
  d'infanterie de marche (ou  régiment de marche)
  d'infanterie territoriale

  d'infanterie ( d'infanterie nassauvien)

Homonymie d'unités militaires